Эррада — фамилия.

 Эррада, Хосе (род. 1985) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Эррада, Хесус (род. 1990) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.